Чухин — фамилия; имеет женскую форму Чухина.
 Чухин, Иван Иванович (1948—1997) — российский политический деятель, депутат Верховного совета Российской Федерации.
 Чухин, Николай Дмитриевич (1904—1944) — советский военный деятель, полковник Красной армии.